Maria-Lichtmis, een christelijk feest
De Lichtmis, een buurtgemeenschap tussen Zwolle en Meppel aan de A28 (afrit 22) 
in de 18e eeuw een uitdrukking voor een mannelijke losbol